Saint-Martin-des-Champs est une référence à Martin de Tours, également surnommé Saint Martin des champs.

 Saint-Martin-des-Champs, commune française du Cher
 Saint-Martin-des-Champs, commune française du Finistère
 Saint-Martin-des-Champs, ancienne commune française de la Manche
 Saint-Martin-des-Champs, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée aux Champs-de-Losque
 Saint-Martin-des-Champs, commune française de Seine-et-Marne
 Saint-Martin des Champs, ancienne commune française de Seine-et-Marne, devenu hameau de la commune de Voulton, dans le Provinois
 Saint-Martin-des-Champs, ancienne commune française de Saône-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Saint-Jean-des-Vignes, elle-même intégrée à Chalon-sur-Saône
 Saint-Martin-des-Champs, commune française des Yvelines
 Saint-Martin-des-Champs, commune française de l'Yonne
 Saint-Martin-des-Champs, église et paroisse à Paris

Voir aussi 
 Saint-Martin-aux-Champs, commune française de la Marne
 Prieuré Saint-Martin-des-Champs à Paris désormais Musée des arts et métiers
 Bourg Saint-Martin-des-Champs quartier de Paris créé au Moyen Âge sur le domaine du Prieuré Saint-Martin-des-Champs
 St Martin-in-the-Fields (homonymie)
 Saint-Martin

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France